Neoptera (oldgræsk néos (“ny”) + pteron (“vinge”)) er en infraklasse af insekter, der omfatter de fleste ordener af vingede insekter, specifikt dem, der kan folde deres vinger over ryggen. Dette er i modsætning til de mere basale ordener af vingede insekter (Palaeoptera-divisionen), som ikke er i stand til at bøje deres vinger på denne måde.

Taksonet Neoptera blev foreslået af А.М. Martynov i 1923 og 1924.

Slægtskabsforhold 
Neopteras fylogeni er ikke fuldstændigt løst. Et kladogram baseret på morfologiske karakteristika gengives her ifølge Kluge 2004, 2010, 2012, 2013, 2019 og 2020.

Dette stemmer ikke overens med fylogeni baseret på molekylære (DNA) data udarbejdet af f.eks. Song et al 2016 for Polyneoptera, som inkluderer Zoraptera i denne klade, eller f.eks. af Kjer et al 2016 for Endopterygota.

Referencer 

Insekter